Die Saison 2012/13 war die 18. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die fünfte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Eröffnet wurde die Saison am 3. August 2012 mit der Begegnung TSV Bützow gegen den Rostocker FC, die 3:4 ausging. Der letzte Spieltag fand am 8. Juni 2013 statt. Meister wurde der Sievershäger SV, der jedoch auf sein Aufstiegsrecht verzichtete. Somit stieg zur Saison 2013/14 der zweitplatzierte FC Schönberg 95 in die Oberliga Nordost auf. Nach der Hinrunde wurde die Mannschaft des Schweriner SC zurückgezogen.

Teilnehmende Mannschaften 
Aus der Vorsaison der Verbandsliga waren zwölf Mannschaften gesetzt. Aus der Oberliga Nordost gab es keinen Absteiger, der aus Mecklenburg-Vorpommern kam. Drei Mannschaften stiegen aus der Landesliga auf. Als Sieger der Staffel Nord war dies der FSV Bentwisch und als Sieger der Staffel Ost der 1. FC Neubrandenburg II. Der Sieger der Staffel West, die SpVgg Camp-Leezen Traktor, verzichtete auf sein Aufstiegsrecht wie auch der Zweit- und Drittplatzierte, sodass der viertplatzierte Schweriner SC nachrückte.

Statistiken

Tabelle

Einzelnachweise 

201213
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 2012 13